Parapimelodus är ett släkte av fiskar. Parapimelodus ingår i familjen Pimelodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Parapimelodus